Ronin (浪人; 浪 = Onda, 人 = Homem) pode se referir a:

 Ronin, uma classe dos antigos guerreiros japoneses.
 Ronin, uma personagem da Marvel Comics.
 Ronin, uma graphic novel da DC Comics, escrita por Frank Miller.
 Ronin, filme de John Frankenheimer de 1998

Desambiguação